Rosja na Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2011 – reprezentacja Rosji na Mistrzostwa Świata liczyła 83 zawodników. Podczas koreańskiego czempionatu reprezentanci Rosji zdobyli 19 medali. Dziewięć najcenniejszego kruszcu, cztery srebrne i sześć brązowych. Jest to 6 medali więcej w porównaniu z poprzednimi mistrzostwami.

Występy reprezentantów Rosji 
Wyniki:

Mężczyźni

Konkurencje biegowe

Konkurencje techniczne

Kobiety

Konkurencje biegowe

Konkurencje techniczne

Przypisy 

Państwa uczestniczące w Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2011
2011
2011 w Rosji